Sekulići (Danilovgrad), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Danilovgrad
 Sekulići (Ozalj), een plaats in de Kroatische gemeente Ozalj